Toyota Stadium peut se rapporter à trois différents stades.  
 Stade Toyota, est un stade de 45 000 places situé à Toyota (Aichi) au Japon. 
 Toyota Stadium (Cronulla), est un stade de rugby à XIII situé à Woolooware dans la banlieue sud de Sydney, c'est le domicile des Cronulla Sharks de la National Rugby League.
 Toyota Stadium (Frisco), est un stade de football de   places situé à Frisco (Texas), dans la banlieue de Dallas aux États-Unis. places. 
 Toyota Stadium (Georgetown).